Anthriscus africana är en flockblommig växtart som beskrevs av Joseph Dalton Hooker. Anthriscus africana ingår i släktet småkörvlar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Småkörvlar
africana